Presera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Galium verum; o
 el nombre común de la planta Galium aparine.